Прва влада Драгише Цветковића (5. фебруар 1939. — 26. август 1939)
 Друга влада Драгише Цветковића (26. август 1939. — 27. март 1941)